KTE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kerteh (Malaysia)